Тэйл:
 Tale — браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра (BBMMORPG).
 Tail — меньший из двух загибов скейтборда, являющийся его задом.